Aufschwung kann bedeuten:

 Aufschwung (Wirtschaft), eine Konjunkturphase
 Immelmann, eine Kunstflugfigur
 Felgaufschwung, eine Turnübung am Reck
 Aufschwung heißt das zweite der Fantasiestücke op. 12 (Schumann).